Walter Lippmann (advocaat), een Duits advocaat.
 Walter Lippmann (journalist), een Amerikaans journalist.